Discoconchoecia är ett släkte av kräftdjur. Discoconchoecia ingår i familjen Halocyprididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Discoconchoecia